Mužská čtyřhra Forte Village Sardegna Open 2020 probíhala okolo poloviny října 2020. Do deblové soutěže pulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ATP Tour ve formě náhrady za zrušené události kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal třetí nasazená, novozélandsko-rakouská dvojice Marcus Daniell a Philipp Oswald, která ve finále za 73 minut zdolala první světový pár Kolumbijců Juana Sebastiána Cabala a Roberta Faraha po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Vylepšili tak maximum z finále aucklandského ASB Clasic 2020. Daniell vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Oswalda to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  John Peers /  Michael Venus (semifinále)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (vítězové)
  Simone Bolelli /  Máximo González (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Sardegna Open
ATP Tour 2020